Sergej Nikolajevitj Tsvetkov, , född - juni 1961 i Tjerepovets, Vologda oblast, Sovjetunionen, är en rysk före detta ishockeyspelare. Tsvetkov spelade hela sin ryska karriär i SKA Sankt Petersburg i Sovjetiska mästerskapsserien. Därefter flyttade han till Sverige och började spela småländska Nybro IF i Division II. Tillsammans med landsmannen Sergej Sverzjov gjorde han stor succé och räknats till lagets mest legendariska spelare. Tillsamans kallades de "Sigge och Torsten".

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1961
Personer från Tjerepovets
Levande personer
Män
Ryska idrottare under 1900-talet
Ryska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i SKA Sankt Petersburg